Джонс, Джо́унз () — английская фамилия, встречающаяся в письменных источниках с XIII века. Собственно значит «сын Джона». Кроме того, является самой часто встречающейся фамилией у валлийцев, у которых она развилась несколько позднее под влиянием английского варианта фамилии как производная патронима, происходящего от личного имени Иейан () — валлийского варианта имени Джон.

Фамилия

А 
 
 Джонс, Акела (род. 1995) — барбадосская легкоатлетка.
 Джонс, Алан (род. 1946) — австралийский автогонщик.
 Джонс, Алекс (род. 1974) — американский ведущий радиошоу, продюсер и режиссёр документальных фильмов, писатель, актёр.
 
 Джонс, Алексис (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Джонс, Альфред (род. 1946) — американский боксёр.
 Джонс, Альфред Реджинальд (известен под псевдонимом Рэй Милланд; 1907—1986) — американский актёр и режиссёр, обладатель премии «Оскар».
 Джонс, Ангус (род. 1993) — американский актёр.
 Джонс, Анджела (род. 1968) — американская актриса.
 Джонс, Анисса (1958—1976) — американский ребёнок-актёр.
 Джонс, Арианна (род. 1990) — канадская саночница.
 Джонс, Арнольд Хью Мартин (1904—1970) — английский историк, специалист по античности.

Б 
 Джонс, Барбара (род. 1937) — американская легкоатлетка.
 Джонс, Барретт (род. 1990) — игрок в американский футбол.
 Джонс, Барри (род. 1974) — британский профессиональный боксёр.
 Джонс, Бен Джозеф (1924—2005) — премьер-министр Гренады (1989—1990).
 Джонс, Бенджамин (1882—1963) — британский велогонщик.
 Джонс, Берт (род. 1951) — игрок в американский футбол.
 Джонс, Биби (настоящее имя Бритни Маклин; род. 1991) — американская порноактриса и модель.
 Джонс, Билл-Ти (род. 1952) — американский хореограф, режиссёр, автор и танцор.
 Джонс, Билл (1921—2010) — английский футболист.
 
 Джонс, Брайан (1942—1969) — основатель, гитарист, мультиинструменталист и бэк-вокалист британской рок-группы The Rolling Stones.
 Джонс, Брайонна (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Джонс, Бретт (род. 1992) — валлийский боец ММА.
 Джонс, Брин (1961—1999) — английский электронный музыкант.
 Джонс, Брэд (род. 1982) — австралийский футболист.
 Джонс, Брэдли (род. 1974) — английский профессиональный игрок в снукер.
 
 Джонс, Букер Ти (род. 1944) — американский музыкант-органист (клавишник), композитор, продюсер и аранжировщик.

В 
 Джонс, Валентин Николаевич (1865—1931) — русский и советский ученый.
 Джонс, Велус (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Джонс, Винни (род. 1965) — британский футболист и актёр.
 Джонс, Вирджиния Клара (более известна как Вирджиния Мейо; 1920—2005) — американская актриса и танцовщица.
 Джонс, Вон (1952—2020) — американский математик, лауреат международных премий, известен работами в области функционального анализа и теории узлов.

Г 
 Джонс, Гавейн (род. 1987) — английский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Джонс, Гарет (1905—1935) — британский журналист из Уэльса.
 Джонс, Гарольд Спенсер (1890—1960) — английский астроном.
 
 
 Джонс, Гетин (род. 1995) — валлийский футболист.
 Джонс, Гильермо (род. 1972) — панамский боксёр-профессионал.
 Джонс, Глин (род. 1942) — английский звукорежиссёр, продюсер, музыкант.
 Джонс, Глинис (род. 1923) — британская актриса.
 Джонс, Глория (род. 1945) — американская чернокожая певица и автор песен.

Д 
 
 Джонс, Данкан (род. 1971, также известен как Зоуи Боуи или Джоуи Боуи) — британский кинорежиссёр.
 Джонс, Дантэй (род. 1980) — американский баскетболист.
 Джонс, Деймон (род. 1976) — американский баскетболист.
 Джонс, Декуан (род. 1990) — американский баскетболист.
 Джонс, Деуан (род. 1997) — американский футболист.
 Джонс, Джазмин (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Джонс, Джакоби (род. 1984) — игрок в американский футбол.
 Джонс, Джамарко (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Джонс, Джаспер (род. 1930) — американский художник.
 Джонс, Джейд (род. 1993) — уэльская тхэквондистка, олимпийская чемпионка.
 Джонс, Джейми (род. 1988) — валлийский профессиональный игрок в снукер.
 
 
 
 Джонс, Джемма (род. 1942) — британская актриса кино и телевидения.
 Джонс, Дженин (род. 1950) — американская медсестра и серийная убийца.
 
 
 Джонс, Дженьюари (род. 1978) — американская актриса и фотомодель.
 Джонс, Джермейн (род. 1981) — немецкий и американский футболист.
 Джонс, Джерри (род. 1960) — американский боксёр-профессионал.
 Джонс, Джефф (род. 1978) — американский писатель и сценарист комиксов.
 Джонс, Джеффри (род. 1946) — американский актёр.
 
 
 
 
 Джонс, Джовин (род. 1991) — тринидадский футболист.
 
 Джонс, Джои (род. 1955) — валлийский футболист.
 
 
 Джонс, Джонквел (род. 1994) — багамская баскетболистка.
 
 Джонс, Джорджия (род. 1988) — американская порноактриса.
 Джонс, Джош (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 
 Джонс, Ди (1867—1902) — валлийский футболист.
 
 Джонс, Доминик (род. 1988) — американский баскетболист.
 Джонс, Дот (род. 1964) — американская актриса и атлет.
 Джонс, Дуайт (1952—2016) — американский баскетболист.
 Джонс, Дуэйн (род. 1993) — валлийский профессиональный игрок в снукер.
 
 
 Джонс, Дэкуан (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Джонс, Дэмиан (род. 1995) — американский баскетболист.
 
 Джонс, Дэнни (род. 1986) — участник британской поп-рок группы McFly.
 
 Джонс, Дэн (род. 1981) — британский историк, телеведущий и журналист.
 Джонс, Дэррил (род. 1961) — американский бас-гитарист, сайдмэн группы The Rolling Stones.

Е 
 Джонс, Елена (также Патри́сия То́мпсон и Елена Маяковская; род. 1926) — американский философ и писатель, дочь В. Маяковского и русской.

З 
 Джонс, Зои (род. 1980) — британская фигуристка.

И 
 Джонс, Ивен (род. 1976) — американский актёр.
 Джонс, Ила (1903—2017) — американская долгожительница.
 Джонс, Иниго (1573—1652) — английский архитектор, дизайнер, художник и сценограф.

К 
 Джонс, Калеб Лэндри (род. 1989) — американский актёр и музыкант.
 Джонс, Каллен (род. 1984) — американский пловец, двукратный олимпийский чемпион.
 Джонс, Карен Спарк (1935—2007) — британский учёный в области информатики.
 Джонс, Каруин (род. 1967) — валлийский политик, лейборист.
 
 Джонс, Кей Си (1932—2020) — американский баскетболист и тренер.
 Джонс, Кейси (1863—1900) — легендарный машинист и герой американского фольклора.
 Джонс, Келвин (род. 1966) — американский музыкант, продюсер, композитор и пианист.
 
 Джонс, Кен (1936—2013) — валлийский футболист.
 Джонс, Кенни (род. 1948) — британский барабанщик. Музыкант групп The Small Faces, The Faces и The Who.
 Джонс, Кенуайн (род. 1984) — тринидадский футболист.
 
 Джонс, Кингсли (род. 1969) — валлийский тренер регби.
 
 
 Джонс, Клаудия (1915—1964) — американо-британская чёрная феминистка и коммунистка родом с Тринидада.
 Джонс, Клив (род. 1954) — активист гей-движения США и движения против СПИДа, соратник и ученик Харви Милка.
 
 Джонс, Коби (род. 1970) — американский футболист.
 
 Джонс, Колдуэлл (1950—2014) — американский баскетболист.
 Джонс, Кортни (род. 1933) — фигурист из Великобритании.
 
 
 
 Джонс, Куинси (род. 1933) — американский композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер.
 Джонс, Кэмерон (род. 1989) — американский баскетболист.
 Джонс, Кэролин (1930—1983) — американская актриса.

Л 
 Джонс, Лазерик (род. 1990) — американский баскетболист.
 Джонс, Лазло (род. 1973) — американский сценарист, продюсер, режиссёр и ведущий ток-шоу.
 Джонс, Лакиша (род. 1980) — американская певица и фотомодель.
  (род. 1982) — австралийская артистка балета.
 
 Джонс, Лерой (Амири Барака; 1934—2014) — афроамериканский поэт, писатель, эссеист и критик, один из представителей битничества.
 Джонс, Лесли (род. 1967) — американская комедийная актриса и сценарист.
 Джонс, Лизель (род. 1985) — австралийская пловчиха.
 Джонс, Лили Мэй (более известна как Бетти Картер; 1929—1998) — американская джазовая певица.
 Джонс, Ллойд (род. 1988) — французский, а ранее британский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Джонс, Лоло (род. 1982) — американская легкоатлетка.
 Джонс, Луиза (род. 1946) — американская писательница комиксов.
 Джонс, Луис (1932—2006) — американский легкоатлет.
 Джонс, Льюис (1837—1904) — основатель валлийского поселения в Патагонии (ныне г. Трелью).
 Джонс, Люси (род. 1991) — валлийская певица, актриса и модель.

М 
 Джонс, Майк (род. 1968) — английский футбольный арбитр.
 Джонс, Майкл (род. 1952) — французский автор и исполнитель песен.
 Джонс, Мак (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Джонс, Максвелл Шоу (1907—1990) — британский психиатр, пионер практики терапевтических сообществ.
 Джонс, Малия (род. 1977) — американская фотомодель и сёрфингистка.
 Джонс, Мариса — новозеландская кёрлингистка и тренер.
 
 
 Джонс, Марша Мэй (1924—2007) — американская актриса.
 Джонс, Маршия (род. 1941) — американская гребчиха-байдарочница.
 Джонс, Мерлакия (род. 1974) — американская баскетболистка.
 
 Джонс, Моника (в замуж. Мориарти) — канадская кёрлингистка.
 Джонс, Мэгги Элизабет (род. 2003) — американская актриса.
 
 Джонс, Мэрилин (род. 1940) — австралийская артистка балета.

Н 
 Джонс, Натан (род. 1970) — австралийский актёр и профессиональный рестлер.
 Джонс, Нейт (род. 1972) — американский боксёр и тренер по боксу.
 Джонс, Нора (род. 1979) — американская джазовая певица и пианистка, автор и исполнитель собственных песен, актриса.

О 
 Джонс, Орландо (род. 1968) — американский актёр, сценарист, продюсер.
 Джонс, Орус (1867—?) — американский гольфист.

П 
 Джонс, Падди (род. 1968) — ирландский регбист.
 Джонс, Пенн (1914—1998) — американский журналист.
 Джонс, Перьянн (род. 1985) — канадская лыжница.

Р 
 Джонс, Рассел (1918—1979) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Джонс, Рашида (род. 1976) — американская актриса.
 Джонс, Рене (род. 1958) — американская телевизионная актриса.
 Джонс, Рики Ли (род. 1954) — американская певица, автор песен.
 
 
 Джонс, Робби (род. 1977) — американский актёр кино и телевидения.
 
 Джонс, Рой (род. 1969) — американский боксёр-профессионал.
 Джонс, Рон Сепас (род. 1957) — американский актёр.
 Джонс, Рональд (род. 1931) — американский экономист.
 Джонс, Руфус (1863—1948) — американский религиозный деятель, писатель, философ, профессор.

С 
  (род. 1950) — английский актёр, известный по роли Артура Дента в серии радиопостановок (1978) и в телесериале (1981) по роману Дугласа Адамса «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом».
 
 Джонс, Саша (род. 1990) — новозеландская, позднее австралийская теннисистка.
 Джонс, Сет (род. 1994) — американский хоккеист, защитник.
 Джонс, Сидни (1861—1946) — английский композитор и дирижёр.
 Джонс, Скарлетт (род. 1996) — британская порноактриса.
 Джонс, Скотт (род. 1983) — американский футболист.
 Джонс, Соломон (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонс, Спайк (1911—1965) — американский музыкант, руководитель эстрадного оркестра.
 Джонс, Сперри (1939—2005) — американская гребчиха-байдарочница.
 
 
 
 
 Джонс, Сэнди (1951—2019) — ирландская певица.
 Джонс, Сюзанна Мушатт (1899—2016) — американская долгожительница.

Т 
 Джонс, Тайлер Патрик (род. 1994) — американский актёр.
 Джонс, Тайс (род. 1996) — американский баскетболист.
 Джонс, Тамала (род. 1974) — американская актриса.
 Джонс, Терренс (род. 1992) — американский баскетболист.
 
 Джонс, Тоби (род. 1966) — британский киноактёр.
 
 
 Джонс, Томми Ли (род. 1946) — американский актёр и кинорежиссёр.
 
 Джонс, Тре (род. 2000) — американский баскетболист.
 Джонс, Тревор (род. 1949) — южно-африканский композитор и дирижёр.
 Джонс, Трэйси Черелл (род. 1970) — американская актриса.

У 
 Джонс, Уил (род. 1947) — американский профессиональный баскетболист.
 
 Джонс, Уоллес (1926—2014) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонс, Уоли (род. 1942) — американский профессиональный баскетболист.
 
 Джонс, Уоткин Тюдор (род. 1974) — южноафриканский рэпер.
 Джонс, Уэйн (род. 1959) — валлийский профессиональный игрок в снукер.

Ф 
 Джонс, Фелисити (род. 1983) — английская актриса из Бирмингема.
 Джонс, Фил (род. 1992) — английский футболист.
 Джонс, Филдер (1871—1934) — американский бейсболист.
 Джонс, Филиберт (род. 1964) — тринидадский футболист.
 Джонс, Филли Джо (1923—1985) — американский джазмен-ударник.
 Джонс, Финн (род. 1988) — английский актёр.

Х 
 Джонс, Хейс (род. 1938) — американский легкоатлет.
 Джонс, Хелен (1914—2014) — американская пловчиха, чемпионка летних Олимпийских игр в Лондоне (1932).
 Джонс, Хлоя (1975—2005) — американская порноактриса и фотомодель.

Ч 
 Джонс, Чак (1912—2002) — американский художник-мультипликатор.
 
 Джонс, Черри (род. 1956) — американская актриса.
 Джонс, Чэнди (род. 1982) — американская баскетболистка.

Ш 
 Джонс, Шантал (род. 1988) — американская модель.
 Джонс, Ширли (род. 1934) — американская актриса и певица.
 Джонс, Штеффи (род. 1972) — немецкая футболистка.
 Джонс, Шэрон (1956—2016) — американская певица.

Э 
 
 
 Джонс, Эдит Ньюболд (более известна под фамилией Уортон; 1862—1937) — американская писательница и дизайнер, лауреат Пулитцеровской премии.
 Джонс, Эдриан (род. 1951) — британский вице-адмирал, губернатор Гибралтара.
 Джонс, Эйша (род. 1980) — американская профессиональная баскетболистка.
 
 
 Джонс, Эмилия (род. 2002) — британская юная актриса.
 Джонс, Энни (1865—1902) — американская бородатая женщина.
 Джонс, Энсон (1798—1858) — техасский и американский политик, четвёртый (и последний) президент Техаса.
 Джонс, Эрл (род. 1964) — американский легкоатлет.
 
 Джонс, Эстер (1969) — американская легкоатлетка.
 Джонс, Эшли (род. 1976) — американская актриса.

Составные фамилии 
 Джонс-Морленд, Бетси (1930—2006) — американская актриса кино и телевидения.
 Джонс-Томпсон, Марион (род. 1975) — американская спортсменка-легкоатлетка.
 Джонс-Форквар, Марион (1879—1965) — американская теннисистка.
 Джонс-Янг, Кэролин (род. 1969) — американская баскетболистка.

 
 Бронгер-Джонс, Бет — американская кёрлингистка.
 Зета-Джонс, Кэтрин (род. 1969) — британская актриса.
 Кейтон-Джонс, Майкл (род. 1957) — шотландский кинорежиссёр и продюсер.
 Копс-Джонс, Ракель (род. 1982) — американская теннисистка.
 Леннард-Джонс, Джон Эдвард (1894—1954) — английский физик и химик-теоретик.
 Ллойд-Джонс, Хью (1922—2009) — британский классицист-эллинист, эссеист.
 Милтон-Джонс, Делиша (род. 1974) — американская профессиональная баскетболистка.
 Ники Хэмблтон-Джонс (род.1971) — южноафриканская телеведущая, предприниматель, писатель.
 Паркер Джонс, Эйприл — американская телевизионная актриса.
 Пейтон-Джонс, Саймон (род. 1958) — британский учёный, исследующий реализацию и применение функциональных языков программирования, в частности отложенных вычислений.
 Пенри-Джонс, Руперт (род. 1970) — английский актёр театра и кино.
 Смит Джонс, Мэри (1918—2008) — последняя из представителей американских индейцев южной Аляски, говорившая на языке эяк.
 Хейдон-Джонс, Энн (род. 1938) — британская теннисистка, один из лидеров женского тенниса в 1960-е годы.
 Шетлер-Джонс, Роберт (род. 1969) — британский предприниматель, играющий ключевую роль в газовом бизнесе в бывшем СССР.

Вымышленные персонажи 
  — главная героиня книг английской писательницы Хелен Филдинг (род. 1958), адаптированных в кино:
 романы «Дневник Бриджит Джонс» (1996); «Грани разумного» (1999);
 адаптации «Дневник Бриджит Джонс» (2001); «Грани разумного» (2004); «Бриджит Джонс 3» (2016).
 Дэйви Джонс — персонаж фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря: На краю Света», капитан «Летучего Голландца».
 Джагхед Джонс — персонаж комиксов Archie Comics. В подростковом сериале «Ривердэйл» сыгран американским актёром Коулом Спроусом.
 Джессика Джонс — персонаж комиксов издательства Marvel.
 Индиана Джонс — главный герой серии приключенческих фильмов и компьютерных игр компании Lucasfilm.
 Киллиан Джонс — персонаж американского сериала «Однажды в сказке», сыгранный ирландским актёром Колином О’Донохью.
 Марта Джонс — персонаж британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» и его сериала-ответвления «Торчвуд».
 Мерседес Джонс — персонаж американского музыкального телесериала «Хор».
 Кейси Джонс — второстепенный персонаж серии комиксов «Черепашки-ниндзя», а также мультфильмов и фильмов, созданных на основе данных комиксов.
 Харриет Джонс — персонаж британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», сыгранный английской актрисой Пенелопой Уилтон.
 Этелни Джонс — инспектор полиции, действующее лицо романа Артура Конан Дойля «Знак четырёх».

Топонимы 
 Джонс — остров вблизи побережья Южной Каролины.
 Джонс — пролив в море Баффина.
  — некорпоративное место в неорганизованном районе Кенора на северо-западе Онтарио, Канада.
  — официально муниципалитет Джонс, является муниципалитетом 1-го класса в провинции Изабела, Филиппины.
 Сент-Джонс — столица, самый большой город и главный порт государства Антигуа и Барбуда.

Административные единицы 
 Джонс — округ в штате Айова, США.
 Джонс — округ в штате Джорджия, США.
 Джонс — округ в штате Миссисипи, США.
 Джонс — округ в штате Северная Каролина, США.
 Джонс — округ в штате Техас, США.
 Джонс — округ в штате Южная Дакота, США.
 Джонс — тауншип в штате Миннесота, США.

Искусство 
 «Существуете ли вы, мистер Джонс?» — одноактная пьеса Станислава Лема.

 Литературные произведения
 «Астронавт Джонс» — научно-фантастический роман американского писателя-фантаста Роберта Хайнлайна.
 «Бриджит Джонс: Грани разумного» — роман английской писательницы Хелен Филдинг, продолжение романа «Дневник Бриджит Джонс».
 «Дневник Бриджит Джонс» — роман английской писательницы Хелен Филдинг, опубликованный в 1996 году.

 Художественные и документальные фильмы
 «Бриджит Джонс: Грани разумного» — романтическая комедия 2004 года, снятая по мотивам одноимённого романа Хелен Филдинг.
 «Джон Пол Джонс» — американский эпический биографический фильм 1959 года.
 «Джэни Джонс» — американский музыкальный фильм.
 «Дневник Бриджит Джонс» — британский фильм 2001 года, экранизация одноимённой книги Хелен Филдинг.
 «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» — приключенческий фильм с элементами фантастики, снятый в 1981 году режиссёром Стивеном Спилбергом.
 «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — американский художественный фильм Стивена Спилберга, четвёртый фильм в цикле об археологе Индиане Джонсе.
 «Индиана Джонс и последний крестовый поход» — американский приключенческий фильм 1989 года, снятый режиссёром Стивеном Спилбергом.
 «Индиана Джонс и храм судьбы» — американский приключенческий фильм с элементами триллера режиссёра Стивена Спилберга 1984 года выпуска.
 «Мистер Джонс» — американская мелодрама режиссёра Майка Фиггиса по произведению Эрика Рота.
 «Осмосис Джонс» — американский комедийный фильм с элементами анимации.
 «Свободный штат Джонса» — предстоящая историческая драма режиссёра Гэри Росса.
 «Семейка Джонсов» — американская комедийная драма 2009 года с Дэвидом Духовны и Деми Мур в главных ролях.
 «Том Джонс» — фильм режиссёра Тони Ричардсона, экранизация романа Филдинга.

 Сериалы
 «Джессика Джонс» — будущий американский телесериал, созданный Мелиссой Розенберг, и основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel.
 «Терри Джонс и варвары» — четырёхсерийный телевизионный документальный сериал.
 «Хроники молодого Индианы Джонса» — телесериал, представляющий собой предысторию к известным кинофильмам об археологе и искателе приключений Индиане Джонсе.

Прочее 
 Полином Джонса — полиномиальный инвариант узла.
 Промышленный индекс Доу Джонса — один из наиболее известных фондовых индексов.
 Рундук Дэви Джонса — идиома на сленге британских моряков от XVIII века до наших дней, иносказательное название могилы моряков.
 Фигуры Джонса — конфигурации планет в космограмме, предназначенные для её блиц-анализа.

См. также 

 Джонс против Дерби — американский судебный процесс, связанный с религиозной дискриминацией в США.
 Кейтсби ап Роджер Джонс (1821—1877) — американский морской офицер XIX века.
  (значения)
  (значения)

Примечания